Die Saison 2020/21 der mexikanischen Fußballliga MX begann am Freitag, 24. Juli 2020 mit der Begegnung zwischen dem Club Necaxa und den UANL Tigres. Das erste Tor der Saison erzielte der französische Stürmer André-Pierre Gignac zur 0:1-Führung für die Tigres in der 13. Minute und er sorgte später auch für den 0:3-Endstand in der 78. Minute. Vor Spielbeginn der ohne Zuschauer ausgetragenen Eröffnungspartie wurde der vielen Opfer der COVID-19-Pandemie in Mexiko gedacht. Die Apertura 2020, das Hinrundenturnier mit der offiziellen Bezeichnung Guard1anes 2020, endete am 10. Dezember 2020 mit dem Finalsieg des Club Léon, der zuvor schon die Ligaphase mit deutlichem Vorsprung als erster abschloss.

Veränderungen 
Aufgrund der weltweiten COVID-19-Pandemie, die im März 2020 auch zunehmend Mexiko erfasste, wurde die Vorsaison bereits nach 10 Spieltagen vorzeitig abgebrochen. Der 10. und letzte Spieltag wurde komplett ohne Zuschauer ausgetragen und auch die neue Spielzeit wird zunächst ohne Zuschauer starten.

Den vorzeitigen Abbruch der Vorsaison nutzte die Liga nicht nur dazu, beim aktuellen Saisonwechsel ohne Auf- und Absteiger auszukommen, sondern sie setzte den automatischen Auf- und Abstieg zwischen erster und zweiter Liga auch für die nächsten 6 Jahre aus.

Gleichzeitig veränderte sie das Format der Liga insofern, als zukünftig nur noch die 4 bestplatzierten Mannschaften aus der Punktspielrunde für die im Play-off-Verfahren ausgetragene Endrunde qualifiziert sind. Die Plätze 5 bis 12 qualifizieren sich für eine neu vorgeschaltete Qualifikationsrunde, in der die Mannschaft auf dem 5. Platz die Mannschaft auf dem 12. Platz, der 6. Platz den 11. Platz usw., empfängt. In jeweils nur einer Begegnung, die notfalls im Elfmeterschießen entschieden wird, werden die weiteren 4 Endrundenteilnehmer ermittelt, die sich in gewohnter Weise ab dem Viertelfinale in Hin- und Rückspielen miteinander messen.

Wegen des Fehlens von Auf- und Absteigern gibt es keine sportlich bedingte Veränderung bei den Mannschaften. Dennoch ist mit den Monarcas Morelia eine Traditionsmannschaft aus der Liga ausgeschieden, die insgesamt 50 Jahre in der höchsten Spielklasse verbracht hat und die letzten 39 Jahre (seit der Saison 1981/82) ununterbrochen in der ersten Liga vertreten war. Nach dem Verkauf ihres Franchise wurde mit dem Mazatlán FC eine neue Mannschaft geformt, die in der Saison 2020/21 erstmals Erstligafußball in die Baseballstadt  Mazatlán bringen wird.

Endrunde der Apertura 2020 
Während die Plätze 1 bis 4 sich direkt für das Viertelfinale qualifizierten und die Saison für die Plätze 13 bis 18 vorbei war, spielten die Plätze 5 bis 12 in der Reclasifación die weiteren 4 Viertelfinalteilnehmer aus. Im Gegensatz zu den Spielen ab dem Viertelfinale wird die Qualifikationsrunde in nur einer Begegnung ausgetragen. Heimrecht hat die besser qualifizierte Mannschaft.

Reclasificación 

|}

Viertelfinale 
Höhepunkt war der Súper Clásico del Fútbol Mexicano, der zum bisher 13. Mal in der Endrunde einer Meisterschaft ausgetragen wurde und bei dem sich Chivas erst zum dritten Mal (und erstmals überhaupt mit 2 Siegen gegen den Erzrivalen) durchsetzen konnte.

|}

Halbfinale 
Höhepunkt war der Clásico Chilango, das Stadtderby zwischen den UNAM Pumas und Cruz Azul. Nachdem Cruz Azul das Hinspiel mit 4:0 zu seinen Gunsten entscheiden konnte, führten die UNAM Pumas im Rückspiel bereits zur Pause mit 3:0. In der 89. Minute egalisierte Juan Pablo Vigón das Hinspielergebnis, was aufgrund der besseren Platzierung in der Punktspielrunde die nach dem Hinspiel kaum mehr erwartete Finalteilnahme der Pumas bedeutete.

|}

Finale 

|}

Endrunde der Clausura 2021 
Während die Plätze 1 bis 4 sich direkt für das Viertelfinale qualifizierten und die Saison für die Plätze 13 bis 18 vorbei war, spielten die Plätze 5 bis 12 in der Reclasifación die weiteren 4 Viertelfinalteilnehmer aus. Im Gegensatz zu den Spielen ab dem Viertelfinale wird die Qualifikationsrunde in nur einer Begegnung ausgetragen. Heimrecht hat die besser qualifizierte Mannschaft.

Reclasificación 

|}

Viertelfinale 
In der Auseinandersetzung zwischen Pachuca und América setzen die Tuzos sich aufgrund der Auswärtstorregel und in der Begegnung zwischen Puebla und Atlas die Camoteros aufgrund der besseren Platzierung in der Punktspielrunde durch.

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Tabellen

Abschlusstabelle der Apertura (Guard1anes) 2020 

|}

Abschlusstabelle der Clausura (Guard1anes) 2021 

|}

Kreuztabelle 2020/21 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, das Logo oder ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020/21